

Cinema 
 Piccoli uomini (Little Men) – film del 1934 diretto da Phil Rosen 
 I due avventurieri (Little Men) – film del 1940 diretto da Norman Z. McLeod 
 Little Men – film del 1998 diretto da Rodney Gibbons
 Little Men – film del 2005 diretto da Trey Lineberger e Vincent Vittorio
 Little Men – film del 2016 diretto da Ira Sachs

Letteratura
Piccoli uomini (Little Men) – romanzo del 1871 di Louisa May Alcott

Televisione
 Little Men – serie televisiva canadese (1998-1999)